Die 22. Skeleton-Weltmeisterschaft fand vom 20. bis 26. Februar 2011 in Königssee, Deutschland statt. Sie wurde parallel zur Bob-Weltmeisterschaft 2011 ausgetragen.

Ergebnisse

Mannschaft 

Datum: 20. Februar 2011

Bobsportler klein geschrieben.

Frauen 

Datum: 25./26. Februar 2011

Männer 

Datum: 24./25. Februar 2011

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website der Weltmeisterschaft

2011
Sportveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Schönau am Königssee
Skeleton (Deutschland)